De Baurioidea zijn een superfamilie van uitgestorven therocephalide therapsiden. Het omvat geavanceerde therocephaliden als Regisaurus en Bauria. De superfamilie werd in 1911 benoemd door de Zuid-Afrikaanse paleontoloog Robert Broom. Bauriamorpha, benoemd in 1956 door D.M.S. Watson en Alfred Romer, komt materieel overeen met Bauriodea.

Veel baurioïden werden ooit geplaatst in de groep Scaloposauria. Scaloposauriërs werden gekenmerkt door hun kleine formaat en verminderde postorbitale staaf (een botstuk achter de oogkas). Scaloposauria wordt niet langer erkend als een geldig taxon omdat het waarschijnlijk juveniele vormen van veel groepen therocephaliden vertegenwoordigt. De meeste scaloposauriërs, waaronder Scaloposaurus en Regisaurus, zijn nu ingedeeld in verschillende posities binnen Bauroidea.

Veel therocephaliden ooit geclassificeerd als scaloposauriden worden nu beschouwd als basale baurioïden. De classificatie van deze soorten is onzeker, omdat er geen uitgebreide fylogenetische analyses van scaloposauride taxa zijn geweest. De geldigheid van veel van deze soorten is twijfelachtig, aangezien toekomstige studies sommige als synoniem kunnen vinden. Hieronder vindt u een lijst van deze taxa:

 Ictidosuchoides
 Scaloposaurus
 Tetracynodon
 Zorillodontops
 Homodontosaurus
 Ictidosuchops
 Nanictidops
 Scaloporhinus
 Scaloposuchus
 Choerosaurus
 Ictidostoma
 Ictidosuchus
 Malasaurus
 Chlynovia
 Karenites
 Perplexisaurus
 Scalopodon
 Scalopodontes

Fylogenie 
Cladogram met de verwantschappen van Baurioidea volgens Sigurdsen et al. (2012):

Uitgestorven chordadieren